Lasne (Waals: Lane) is een plaats en gemeente in de provincie Waals-Brabant in België. De gemeente telt ruim 14.000 inwoners. Lasne is genoemd naar het gelijknamige riviertje. De oorspronkelijke Nederlandse naam Ter Lanen (plaats aan de Laan) wordt niet meer gebruikt voor de huidige gemeente Lasne; Terlanen is namelijk nog altijd de naam van het nabijgelegen dorp in Overijse.

Kernen

Deelgemeenten

Demografische ontwikkeling
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1982: AC (4,92%), UDRT (6,35%) / 2000: VIVANT (1,23%)De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Trivia
Deze gemeente was in 2004 de rijkste gemeente van België; in 2012 de achtste in België en nog de rijkste in Wallonië.
De middeleeuwse naam Lanehe is in verband gebracht met de naam van de Matronae Lanehiae, die genoemd worden op een Romeinse inscriptie uit Duitsland.

Zie ook 

 Lijst van beschermd erfgoed in Lasne

Externe link 
Website van de gemeente

Plaats in Waals-Brabant